Аль Нахайян () — династия шейхов (c 1761 года) и эмиров Абу-Даби (с 1971 года по настоящее время), а также де-факто наследственных президентов Объединённых Арабских Эмиратов (с 1971 года по настоящее время).

Происхождение и история династии 
Род Аль Нахайян происходит из арабского клана аль-Абу-Фалах (аль-Фалахи), входящего в племенную федерацию Бени Йас, доминирующую на территории Объединённых Арабских Эмиратов с XVIII века. Клан аль-Абу-Фалах во главе с шейхом Зийабом I ибн Исой Аль Нахайяном переселился в район будущего города Абу-Даби в 1761 году. Вскоре шейхи Абу-Даби установили дружеские отношения с султанами Маската и мирные взаимоотношения с англичанами.

Аль Нахайян в первой половине XIX века 
Первая половина XIX века прошла для рода Ааль Нахайян в постоянных внутренних и внешних потрясениях — в династических распрях, переворотах и войнах с внешними врагами. Уже в первые 14 лет нового века (1800—1814) шейху Шахбуту ибн Зийабу Аль Нахайяну пришлось отражать несколько агрессий недждских ваххабитов. В 1833 году произошёл государственный переворот, в результате которого шейх Тахнун I ибн Шахбут был убит своим братом Султаном и шейхом стал их брат Халифа I ибн Шахбут, которому пришлось вести войну за оазис Бурайми. Ему наследовал Саид ибн Тахнун (1845—1855), сын Тахнуна I, который продолжал войны с кочевниками-соседями и недждскими ваххабитами, пока не был свергнут сыном Халифы I Заидом.

Правление шейха Заида I 
При шейхе Заиде ибн Халифе (1855—1909) династия Аль Нахайян достигла невиданного ранее могущества.

Генеалогическое древо династии

Источники 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — : Вече, 2004. — 544 с.